

Cinema 
 Public Enemies  – film del 1941 diretto da Albert S. Rogell
 Ricercati vivi o morti (Public Enemies) – film del 1996 diretto da Mark L. Lester
 Nemico pubblico - Public Enemies (Public Enemies) – film del 2009 diretto da Michael Mann
 Superman/Batman: Nemici pubblici (Superman/Batman: Public Enemies) – film di animazione del 2009 diretto da Sam Liu

Altro 
 Public Enemies  – gruppo musicale rhythm and blues norvegese
 Public Enemies  – miniserie televisiva britannica del 2012

Pagine correlate 
 Public Enemy (disambigua)